Егиаза́ров () — русифицированная армянская фамилия. Известные носители:

 Егиазаров, Гавриил Георгиевич (1916—1988) — советский режиссёр, оператор и сценарист.
 Егиазаров, Иван Васильевич (1893—1972) — советский гидроэнергетик, академик АН Армянской ССР, член-корреспондент Тулузской академии.
 Егиазаров, Соломон Адамович (1852—1914) — юрист, исследователь юридического быта Закавказья.

См. также 
 Егиазарян